est la formule brute de plusieurs isomères.
 cycloheptanone, numéro CAS 
 
 endo-norbornéol ou endo-2-norbornéol, numéro CAS  (2R)
 ''exo''-norbornéol ou 2-norbornanol, numéro CAS